Jodłowiec steht für:
 Jodłowiec (Polen), Ort in Polen
 Tomasz Jodłowiec (* 1985), polnischer Fußballspieler.